Corwith peut faire référence à :

Toponyme 
 Corwith, une ville du comté de Hancock, en Iowa, aux États-Unis.
 , un civil township du comté d'Otsego (Michigan).

Autres 
 , un terminal ferroviaire servant au transport intermodal.
 Corwith Cramer, un navire-école et navire océanographique américain

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme